Кубок Білорусі з футболу 2022–2023 — 32-й розіграш кубкового футбольного турніру в Білорусі. Титул захищає клуб «Гомель».

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 червня 2022

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 листопада 2022

|}

1/4 фіналу 

| colspan="6" style="background:#fcc;"|4/11 березня 2023

|-
| colspan="6" style="background:#fcc;"|5/12 березня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок Білорусі на soccerway 

2022—2023
Білорусь
Білорусь
2022 у білоруському спорті
2023 у білоруському спорті